Las siglas AFP pueden designar a:

 AFP: agencia de noticias de Francia, fundada en 1835;
 AFPE: Asociación de Fotógrafos Profesionales de España;
 AFP: proteína producida en el feto durante su desarrollo;
 AFP o función avanzada de presentación;
 AFP: una aplicación de reproductor multimedia;
 AfPak: neologismo para designar a Afganistán y Pakistán;
 Atoms For Peace: la banda formada por Thom Yorke y Flea;
 Administradoras de Fondos de Pensiones, organismos de sistema previsional que administran fondos de pensiones presente en varios países;
 AFP: asociación de la industria discográfica de Portugal.
 Americans for Prosperity: Organización conservadora y libertaria estadounidense.

Siglas